«XYZ Films» — американская компания по производству и продаже фильмов, основанная в 2008 году Арамом Терцакяном, Нейтом Болотиным и Ником Спайсером и базирующаяся в Лос-Анджелесе. Основное внимание уделяется международным жанровым фильмам, включая «Рейд: Искупление», «Рейд 2» и «На работе».

Согласно статье Variety, XYZ Films лицензировала более 200 фильмов с 2009 года. Она выпустила несколько оригинальных фильмы Netflix, в том числе Апостол (2018), «Ночь идёт за нами» (2015) и «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» (2017), среди прочих.

История 
XYZ Films была основана Арамом Терцакяном, Нейтом Болотиным и Ником Спайсером, которые познакомились в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Все ранее работали в отрасли. Тодд Браун, главный редактор киносайта Twitch Film, присоединился после того, как они инвестировали в него. Среди первых сделок была сделка с Time Inc., которая не производила никаких проектов, но повысила свой авторитет. Полагая, что рынок в США слишком мал, они инвестировали в международные жанровые фильмы.

«Рейд: Искупление», индонезийский боевик, бюджет которого составил около 1 миллиона долларов, собрал более 14 миллионов долларов по всему миру. В 2010 году они стали партнерами французского дистрибьютора фильмов Celluloid Dreams, а в 2013 году они вышли за пределы продаж в Северной Америке и начали продавать за рубежом. XYZ ограничивает бюджеты, чтобы снизить расходы, а затем продаёт фильмы любителям жанра, основываясь на своей репутации. XYZ заявили, что они сосредоточены на коммерческих фильмах, которые по-прежнему сопряжены с риском. В 2015 году они стали партнёрами дистрибьютора Abbolita Films.

В октябре 2017 года основатели XYZ Films Арам Терцакян, Нейт Болотин и Ник Спайсер были перечислены в профиле Variety «Новые лидеры кино». Их фильм 2017 года «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» был удостоен Приза Большого жюри в области драмы на кинофестивале «Сандэнс» в 2017 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Компании, основанные в 2008 году
Кинокомпании США
Кинокомпании по алфавиту